Шпон:
 Шпон — древесный материал, применяемый при изготовлении мебели.
 Шпон — типографский пробельный материал, используемый при высокой печати.